een plaats in Slovenië:
Vošce, regio Osrednjeslovenska
Vošče, regio Gorenjska